Branson – chiński producent motocykli
Miejscowości w USA:
 Branson – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Las Animas
 Branson – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Taney
Gminy w USA:
 Branson (ang. Branson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Taney